Constantina se poate referi la:

Locuri 
 Constantina, Spania, oraș în Spania
 Constantina, Algeria, oraș în Algeria
 Provincia Constantina, unitate administrativă de gradul I a Algeriei

Persoane 
 Constantina Diță-Tomescu, atletă română

Statistici 
În anul 2013, în România 26.209 de femei se numeau Constantina.

Vezi și 
 Constantin
 Constanța (dezambiguizare)

Note